RTL se poate referi la:

 RTL Group, al doilea cea mai mare compania europeană de TV, radio și producție
 RTL Télé Lëtzebuerg, canalul principal de televiziune din Luxemburg
 RTL Television, un post german comercial de televiziune 
 RTL (francez de radio), un post de radio francez
 RTL Nederland, un canal TV olandez 
 RTL Televizija, o stație comercială de televiziune croată
 RTL Klub, un post maghiar comercial de televiziune 
 chipset-uri plăci de rețea Realtek (RT este utilizat de Ralink)
 Ride the Lightning, un album Metallica
 RTL 102.5, un post privat de radio italian

Vezi și
RTL II